Regner är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Brent Regner (född 1989), kanadensisk ishockeyspelare
 Göran Regner (1942–2007), svensk jurist
 Hans Regner (1500-talet), tysk konstnär
 Hans Regner (född 1936), svensk jurist
 Ivan Regner (1866–1942), svensk jurist
 Marja Regner (född 1941), svensk jurist
 Nils Regner (1902–1978), svensk jurist

Se även 
 Regnér